Список альбомов №1 в США в 2008 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
Бестселлером 2008 года в США стал альбом Tha Carter III американского рэпера Lil Wayne US, проданный тиражом 2.874 млн.экз. Альбом имел наибольшие продажи в дебютную неделю и стал первым с 2005 года с тиражом более 1 млн.экз. в первую неделю продаж. Вторым по проджам стал альбом Viva la Vida or Death and All His Friends рок-группы Coldplay с тиражом 2.144 млн.экз., а третьим диск Fearless (2.112 млн.). Он же победил среди цифровых альбомов в чарте  Top Digital Albums of 2008. Рок-группа Radiohead с диском In Rainbows'' лидировала в разделе продаж виниловых грампластинок с тиражом в 26,000 экз.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
2008 год в музыке
Список синглов №1 в США в 2008 году

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2008 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2008 года